Merrington est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 

 Andrew Merrington (né en 1978), joueur australien de football australien
 David Merrington (né en 1945), commentateur sportif britannique
 Gary Merrington (né en 1946), joueur australien de football australien

Toponyme

Merrington, village du Shropshire
 Kirk Merrington, village du comté de Durham